Oficina de Duanes i Protecció de Fronteres (del nom en anglès Customs and Border Protection), servei de duanes del Govern federal dels Estats Units
 Cirrosi biliar primària, malaltia autoimmunitària del fetge
 Procés de panificació Chorleywood (del nom en anglès Chorleywood Bread Process), procediment industrial d'elaboració de pa